Die folgende Tabelle listet die Chief Minister von Gujarat mit Amtszeit und Parteizugehörigkeit auf.

Siehe auch 
 Liste der Chief Minister in Indien
 Liste der Gouverneure von Gujarat

Weblinks 
 States of India since 1947 – Gujarat

Gujarat
!